Als Uiguristan (auch: Uighuristan) werden vier Staaten bzw. Gebiete der Uiguren bezeichnet:

 im Mittelalter das historische Uigurische Kaganat (745–820) bzw. dessen Reststaat bis zur mongolischen Eroberung;
 ein Name für die Region von Hami/Turfan in Zentralasien, der ihr von mittelalterlichen islamischen Geografen gegeben wurde.
 in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei Versuche (Islamische Republik Ostturkestan 1933–1934, Republik Ostturkestan 1944–1949), eine gegenüber der Republik China autonome oder sogar souveräne Republik Ostturkestan zu gründen, siehe auch Geschichte der Uiguren #Moderne Geschichte;
 das 1955 errichtete Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang im Nordwesten der Volksrepublik China.